Brännskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Brännskär, Iniö, Åboland,  (3 ha)
 Brännskär, Houtskär, Åboland,  (3 ha)
 Brännskär (vid Högsar, Nagu), Åboland,  (44 ha)
 Brännskär (vid Kirjais, Nagu), Åboland,  (46 ha)
 Brännskär (vid Berghamn, Nagu), Åboland,  (3 ha)
 Brännskär (vid Nötö, Nagu), Åboland,  (8 ha)
 Brännskär (vid Lövö, Kimitoön), Åboland,  (4 ha)
 Brännskär (vid Vänö, Kimitoön), Åboland,  (17 ha)
 Brännskär, del av Djurholmen, Kimitoön, Åboland,  (18 ha)
 Brännskär, Hangö, Nyland,  (10 ha)
 Brännskär, Raseborg, Nyland,  (9 ha)
 Brännskär, Borgå, Nyland,  (4 ha)

Åland 

 Brännskär (Vårdö, Åland),  (13 ha)
 Brännskär (Fiskö, Brändö, Åland),  (51 ha)
 Brännskär (Sottunga, Åland),  (4 ha)
 Brännskär (Kumlinge, Åland),  (11 ha)
 Brännskär (Hullberga, Brändö, Åland),  (10 ha)
 Brännskär, del av Lökholm (öst Brändö, Åland),  (29 ha)
 Brännskär (Eckerö, Åland),

Se även
Brännskäret
Brändskär
Bronnskär
Brunnskär
Höga Brännskär
Brännskärsklobben